Сен-Сюльпи́с () — многозначный термин французского происхождения.

 Сен-Сюльпис — парижская церковь в 6-м городском округе.
 Сен-Сюльпис — площадь там же.
 Сен-Сюльпис, Раймон Гаспар де Бонарди де — французский кавалерийский генерал эпохи Наполеоновских войн.

Название коммун во Франции 
 Сен-Сюльпис — в департаменте Эн.
 Сен-Сюльпис — в департаменте Ло.
 Сен-Сюльпис — в департаменте Мен и Луара.
 Сен-Сюльпис — в департаменте Майен.
 Сен-Сюльпис — в департаменте Ньевр.
 Сен-Сюльпис — в департаменте Уаза.
 Сен-Сюльпис — в департаменте Пюи-де-Дом.
 Сен-Сюльпис — в департаменте Верхняя Сона.
 Сен-Сюльпис — в департаменте Савойя.
 Сен-Сюльпис — в департаменте Тарн.

См. также 
 Сен-Сюльпис-де-Марёй
 Сен-Сюльпис-д’Эксидёй
 Сен-Сюльпис-сюр-Лез